Velluti ist der Familienname folgender Personen:

 Donato Velluti (1313–1370), florentinischer Politiker und Chronist